Jižní al-Batína () je ománský guvernorát nacházející se na severu země. Společně s guvernorátem Severní al-Batína vznikl v roce 2011 rozdělením regionu al-Batína. Sousedí s guvernoráty Ad-Zahíra, Jižní al-Batína, Ad-Dáchílija a Maskat. Sestává z šesti provincií (vilájetů): al-Avabí, al-Musáná, an-Nachal, Barka, Rustak a Vádí al-Mávil.

Odkazy

Reference 

Ománské guvernoráty